Brandkast, een ruimte om iets veilig in te bewaren
 Bagagekluis, een afgesloten kastje op bijvoorbeeld op een station of in een kleedkamer
 Kluizenarij, de woning van een kluizenaar
 Kluis op de Schaelsberg, een kluizenaarswoning behorende tot Oud-Valkenburg
 De Kluis of Sint-Janskluis, een kluizenaarswoning in Geleen
 Kluis van Vrijhern
 Kluis (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Kluis (Geleen), een wijk in de Nederlandse plaats Geleen
 Kluis (Luik), een dorpje in de Belgische gemeente Aubel

Zie ook 
 De Kluis (doorverwijspagina)